Виктор Черных:
 Черных, Виктор Александрович (1937—2015) — российский учёный, специалист в области разработки газовых и газоконденсатных месторождений, доктор технических наук.
 Черных, Виктор Дмитриевич (род. 1954) — российский сенатор.